Anomalococcus är ett släkte av insekter. Anomalococcus ingår i familjen Lecanodiaspididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sköldlöss
Anomalococcus